Катрин Изабел Мурей () позната още като Катарина Изабела () е канадска актриса родена на 2 ноември 1981 г. Известна е с ролята си в „Проклятието на Джинджър“ (Ginger snaps) като Джинджър Фицджералд.

Биография 
Изабела е дъщеря на Грейми Мурей. Още от ранна възраст получава роли във филми като „Братовчеди“, „Студен фронт“ и други.

Филмография

Външни препратки 
 

Канадски актьори и актриси
Родени във Ванкувър